Schreyer, apellido, se puede referir a:

  Adolf Schreyer, pintor alemán;
 Michaele Schreyer, política alemana; o
 Peter Schreyer, ingeniero automovilístico alemán.